Инструментальная транскоммуникация (англ. instrumental transcommunication), или связь с потусторонним миром, — паранаука, утверждающая существование двустороннего взаимодействия между собеседниками (или группами собеседников) в физической и иной реальности с использованием технических средств.

История 
Определение было предложено немецким физиком-профессором Эрнстом Зеньковским. Транскоммуникация (ИТК) рассматривается как часть физического медиумизма, включающая в себя такие паранормальные феномены, как феномен электронного голоса (ЭГФ) и захват изображений духов (зачастую через телевизор).

История исследований ИТК начинается с сообщений о медиальных контактах в 20-х годах, однако вплоть до середины 20-го века даже наиболее удачные эксперименты такого рода оставались незамеченными. Лишь в 60-е годы благодаря Юргенсу, Раудиву и другим исследователям ИТК начал развиваться.
История развития транскоммуникации как серьезного направления парапсихологических исследований совпадает с началом деятельности Британского, а также Американского, общества психических исследований (БОПИ и АОПИ). Наиболее выдающиеся из деятелей этой исследовательской организации – Генри Сиджвик, профессор философии Кембриджского университета; Эдмунд Герней (англ.), профессор психологии в Кембридже и в прошлом президент БОПИ; Артур Конан Дойл, британский врач, ставший впоследствии писателем и мировой знаменитостью как создатель Шерлока Холмса; сэр Оливер Лодж, один из наиболее выдающихся британских физиков, получивший рыцарское достоинство за свои работы в области исследования атома и теории электричества.

В сфере ЭГФ знаменит кинопродюсер из Швеции Фридрих Юргенсон (нем.), перехвативший потусторонние голоса на магнитной ленте, записывая пение птиц. Он был потрясен, когда, прокручивая запись, он услышал мужской голос, что-то говорящий о "пении птиц в ночное время". Прослушивая свои записи более внимательно, он услышал голос своей матери, говорящий на немецком: "Фридрих, за тобой наблюдают. Фридель, мой маленький Фридель, ты слышишь меня?". Юргенсон рассказывал, что когда он услышал голос своей матери, то был убежден, что сделал важное открытие. В последующие четыре года Юргенсон пытался записать сотни паранормальных голосов. Он представил свои записи на международной пресс-конференции в июне 1963 года, которая состоялась в Мёльнбо (нем.), и позже опубликовал книгу "Радиоконтакт с потусторонним миром". В 1967 году книга Юргенсона была переведена на немецкий язык, однако латвийский психолог д-р Константин Раудив отнёсся к ней скептически. Он встретился с Юргенсоном, чтобы познакомиться с методологией. Решившись провести эксперимент самостоятельно, он вскоре начал развивать свою собственную экспериментальную методику. Подобно Юргенсону, Раудив тоже услышал голос своей умершей матери, назвавшей его детским именем: "Костулит, это твоя мама". В конечном итоге он составил каталог из десятков тысяч голосов, многие из которых были записаны под строгим контролем.

Получением изображений "с того света" занимался Клаус Шрайбер. Он начал принимать изображения из духовного мира на телеэкране, на нем появлялись Альберт Эйнштейн, австрийская актриса Роми Шнайдер и разные покойные члены его семьи, в особенности две скончавшиеся жёны и дочь Карен, с кем он был особенно близок. Его оборудование, установленное при помощи коллеги Мартина Вензеля, включало видеокамеру, нацеленную на телеэкран таким образом, чтобы изображение с нее снова передавалось на экран, образуя замкнутую петлю. Результатом был хаотический фон на экране, из которого на некоторое время формировались изображения.

На сегодняшний день существуют различные объединения людей по всему миру, занимающиеся изучением ИТК, как российская ассоциация инструментальной транскоммуникации , британское сообщество ЭГФ и ИТК, сайт германской ассоциации VTF, американская ассоциация транскоммуникации и другие.

Критика 
ИТК, как и любая паранаука, не признается официальным научным сообществом. Спонтанность проявления ИТК и ее ограниченная воспроизводимость, естественно, усложняют целенаправленное экспериментальное исследование. Как и все другие пси-эффекты, ИТК не может быть включена в существующую научную парадигму, так как в основе контактов стоит субъективность опыта (т.е. связь зависит от настроя и психики человека). Не ясны и сами условия ее возникновения. Официальное научное объяснение - апофения и парейдолия, заставляющие видеть "связанное в бессвязном".

Однако представители данного паранаучного явления заявляют, что "для академических учёных и инженеров, вплотную занимавшихся вопросами ИТК и получивших непосредственный опыт работы с данным феноменом, не возникает никаких сомнений в его реальности. Мнение же сторонних лиц, не сведущих в теме, какие бы титулы они ни носили, в данном случае не играет никакой роли", добавляя, что "поскольку сам оператор (контактёр) и его психические способности задействованы для формирования канала связи, даже при наличии самого продвинутого и совершенного оборудования качество результатов у разных людей будет разным". Именно по этой причине у одних людей получаются отличные контакты даже с обычным ламповым радио, а у других - только шум, даже с лучшей аппаратурой. Потому пассивное желание просто  "что-то записать", скорее всего принесёт скромные результаты, а то и вовсе никаких. Чтобы попытки связи при помощи ИТК принесли плоды, необходима внутренняя фокусировка на цели контакта и вызываемой персоне, намерение, осмысленность  и целеполагание. Именно тогда и возникает то сочетание условий, которое строит мост между двумя уровнями существования."

В культуре 
 «Белый шум» - американский мистический триллер 2005 года, возбудивший массовый интерес к исследованию электронного голосового феномена
 «Я слышу голоса» - фильм ужасов 2020 года, в котором на аудиокассете появляется голос призрака
 «Танатонавты» - научно-фантастический роман Бернарда Бербера о путешественниках в "мир мёртвых", делающих "экскурсии" в рай с целью разведать, что такое смерть, и найти ответ на главный вопрос - смысл жизни
 «Страна тумана» - научно-фантастический роман Артура Конан Дойла о медиумах
 «Человек-мотылёк» - американский мистический триллер с элементами детектива 2001 года (момент с голосами в телефоне)
Охотники за привидениями

Примечания

См. также 
 ЭГФ
 Апофения
 Парейдолия
 Парапсихология
 Медиумизм

Ссылки 
• https://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/transcom.shtml 
 Website of Viktor Zammit 
 Newton C. Braga, Electronic Mysticism 
 Zammit, Lawyer of the Subtle World 
 «Жизнь после смерти продолжается. Это вопрос не веры, а осведомленности», статья, 12.01.2021 

Спиритуализм
Паранормальные явления